Грузи́нська ву́лиця — назва вулиці у різних населених пунктах колишнього СРСР, на честь країни Грузія та похідного етноніму «грузини».

Грузинська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Грузинська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Грузинська вулиця — вулиця в смт Ємільчине.
 Грузинська вулиця — вулиця в місті Єнакієве.
 Грузинська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Грузинська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Грузинська вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Грузинська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Грузинська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Грузинська вулиця — вулиця в місті Торецьк.
 Грузинська вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Грузинська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Грузинська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Грузинська вулиця — вулиця в місті Вороніж.
 У місті Москва:
 Велика Грузинська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Мала Грузинська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Грузинська вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Грузинська вулиця — вулиця в місті Перм.
 Грузинська вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.

Вулиці